Krikunow ist der Familienname folgender Personen:

 Ilja Olegowitsch Krikunow (* 1984), russischer Eishockeyspieler
 Wladimir Wassiljewitsch Krikunow (* 1950), russischer Eishockeytrainer